Guillermo de Henao o Hainaut, puede referirse a varios condes de Holanda, Zelanda y Henao:
Guillermo I de Henao, llamado "el Bueno" (h. 1286 - 1337), conde de Henao, de Holanda y de Zelanda. 
Guillermo II de Henao, llamado "el Intrépido" (1307 - 1345), conde de Henao, de Holanda y de Zelanda.
Guillermo III de Henao, llamado "el Insensato" (1330 - 1389), duque de Baviera-Straubing, conde de Holanda, de Zelanda y de Henao.
Guillermo VI de Henao, de Wittelsbach (1365 - 1417), duque de Baviera-Straubing, conde de Henao, de Holanda y de Zelanda.